Holzgrub ist der Ortsname von

 Holzgrub (Hebertsfelden), Ortsteil der Gemeinde Hebertsfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Holzgrub (Sielenbach), Ortsteil der Gemeinde Sielenbach, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern